Grand Prix Włoch 2009 – dziesiąta eliminacja zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Zawody odbyły się 26 września, na Olympia Stadium we włoskim Terenzano. Była to szósta impreza o Wielką Nagrodę Włoch, a pierwsza na tym stadionie. Poprzednie edycje rozgrywane były w Lonigo.

Turniej wygrał Tomasz Gollob, dla którego było to drugie zwycięstwo w sezonie. Polak dzięki zwycięstwu przesunął się na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Na podium znaleźli się również Duńczycy Hans Andersen oraz Mistrz Świata z 2008 roku Nicki Pedersen. Stawkę finału uzupełniał inny Polak Grzegorz Walasek, dla którego był to pierwszy finał zawodów z cyklu Grand Prix w karierze.

Pozycje startowe 
Guglielmo Franchetti wystartował w zawodach z dziką kartą. Rezerwę toru stanowili Mattia Carpanese i Andrea Maida.

Lista startowa:
  (11) Chris Harris
  (6) Leigh Adams
  (7) Andreas Jonsson
  (9) Scott Nicholls
  (10) Fredrik Lindgren
  (16) Guglielmo Franchetti
  (3) Tomasz Gollob
  (13) Grzegorz Walasek
  (8) Rune Holta
  (2) Jason Crump
  (5) Hans Andersen
  (4) Greg Hancock
  (14) Sebastian Ułamek
  (12) Kenneth Bjerre
  (1) Nicki Pedersen
  (15) Emil Sajfutdinow
  (17) Mattia Carpanese
  (18) Andrea Maida

Wyniki

Bieg po biegu 
 Harris, Jonsson, Nicholls, Adams
 Gollob, Lindgren, Walasek, Carpanese (Franchetti – w/2min)
 Andersen, Crump, Hancock, Holta
 Sajfutdinow, Pedersen, Ułamek, Bjerre (d/3)
 Holta, Harris, Ułamek, Lindgren
 Bjerre, Adams, Franchetti, Crump
 Gollob, Jonsson, Andersen, Pedersen
 Sajfutdinow, Walasek, Hancock, Nicholls
 Andersen, Harris, Sajfutdinow, Franchetti
 Hancock, Lindgren, Adams, Pedersen
 Walasek, Holta, Jonsson, Bjerre
 Gollob, Crump, Nicholls, Ułamek
 Gollob, Harris, Bjerre, Hancock
 Andersen, Walasek, Ułamek, Adams
 Jonsson, Lindgren, Sajfutdinow, Crump
 Pedersen, Holta, Nicholls, Franchetti
 Walasek, Pedersen, Harris, Crump
 Sajfutdinow, Gollob, Holta, Adams
 Jonsson, Hancock, Franchetti, Ułamek
 Nicholls, Andersen, Bjerre, Lindgren
 Półfinały:
 Gollob, Walasek, Harris, Holta
 Pedersen, Andersen, Jonsson, Sajfutdinow
 Finał:
 Gollob (6 pkt.), Andersen (4), Pedersen (2), Walasek (0)

Klasyfikacja generalna 
Po Grand Prix Włoch

Przypisy

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ 2009
 Grand Prix IMŚ
 Grand Prix Włoch

Włochy
2009
2009 we Włoszech